

Накратко 

За СП 1954 в Швейцария молба за участие подават общо 38 страни, сред тях:

 25 отбора от Европа
 1 отбор от Африка (Египет)
 2 отбора от Близкия изток (Турция и Израел)
 3 отбора от Източна Азия
 4 отбора от Южна Америка
 3 отбора от Северна и Централна Америка.

От Океания не се записва никой отбор. Тъй като настоящият шампион Уругвай и домакинът Швейцария се класират директно, то останалите 36 отбора се борят за 14 свободни места.

16-те места за финалната фаза се разпределят, както следва:

Поради оттеглянето на два отбора (Полша и Тайван) участват общо 34 отбора в квалификациите.

Европа / УЕФА 

25 европейски отбора са разпределени в общо 10 групи, сред тях една с четири отбора, пет с три отбора и четири с два отбора. Четирите британски отбора играят в групата с четири страни, тъй като турнира се брои и за British Home Championship. От тази група се класират победителят и завършилият на второ място, докато от останалите групи се класира само победителят по системата на директната елимимация. Единственият отбор от Африка (Египет) и двата отбора от Предна Азия (Турция и Израел) са включени в европейските квалификации. Без квалификация се включва и домакинът Швейцария. По този начин Европа, заедно с Близкия изток и Африка, изпраща 12 от всичките 16 участника на финалите в Швейцария.

Група 1 

Резултати:

Група 2 

Резултати:

Група 3 
В тази група участват само британските отбори, тъй като турнирът се брои и за British Home Championship (шампионат на Британия).

Резултати:

Група 4 

Резултати:

Група 5 
Резултати:

Група 6 
След като Испания и Турция успяват да спечелят домакинските си срещи, двата отбора се срещат на неутрален терен в решителен мач, но срещата завършва наравно дори и след продължения. Накрая Турция печели мястото след хвърляне на монета.

Резултати:

Група 7 
Резултати:

Група 8 

Резултати:

Група 9 
Резултати:

Група 10 

Резултат:

Южна Америка / КОНМЕБОЛ 

Трите отбора играят в една група помежду си на разменено гостуване, като само победителят секласира за световното първенство в Швейцария. Отделно се присъединява и настоящият шампион  Уругвай.

Група 11 

Резултати:

Северна и Централна Америка / КОНКАКАФ 

И тук трите отбори играят помежду си в една група на размеменено гостуване. Победителят се класира за финалите в Швейцария.

Група 12 

Резултати:

Източна Азия / АФК 

Още преди началото на квалификациите футболната федерация на Тайван се оттегля от надпреварата. Поради това останалите отбори на Република Корея и Япония играят два пъти помежду си на японска земя. Корея успява в крайна сметка да се наложи и се клаира за финланата фаза в Швейцария.

Група 13 
Резултати:

Външни препратки 
 RSSSF – Квалификации за СП 1954

Световно първенство по футбол 1954